Jerzy Aleksandrowicz Romanow – wielki książę Rosji
 Jerzy Michajłowicz Romanow – wielki książę Rosji
 Jerzy Michajłowicz Romanow – książę, wedle części monarchistów – wielki książę Rosji, następca tronu